Zeddam (dorp), een dorp in Zuidoost-Gelderland
 Zeddam (gemeente), een voormalige gemeente in Zuidoost-Gelderland